Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2006 года прошёл в два этапа с 27 сентября 2005 года по 30 апреля 2006 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 43 сборные. Впервые участвовала сборная Грузии. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1987 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 40 сборных были разделены на 10 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и пять лучших третьих сборных вышли во второй раунд, где к ним присоединились сборные Германии, Испании и Франции, имевшие наивысший коэффициент. Семь победителей второго этапа вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Швейцарии.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и пять лучших среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Бельгия 11:2 Болгария
 Венгрия 1:0 Греция
 Венгрия 5:1 Болгария
 Бельгия 4:0 Греция
 Бельгия 4:0 Венгрия
 Греция 2:1 Болгария

Группа 2 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Австрия 4:0 Израиль
 Италия 15:0 Армения
 Израиль 10:0 Армения
 Италия 3:0 Австрия
 Италия 1:0 Израиль
 Австрия 18:1 Армения

Группа 3 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Швеция 4:0 Литва
 Дания 7:0 Северная Ирландия
 Швеция 4:0 Северная Ирландия
 Дания 10:0 Литва
 Швеция 1:1 Дания
 Северная Ирландия 6:0 Литва

Группа 4 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Шотландия 3:0 Хорватия
 Англия 11:0 Фарерские острова
 Англия 3:0 Хорватия
 Шотландия 5:0 Фарерские острова
 Англия 3:0 Шотландия
 Фарерские острова 2:0 Хорватия

Группа 5 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Польша 7:0 Азербайджан
 Чехия 2:0 Словения
 Польша 3:0 Словения
 Чехия 3:0 Азербайджан
 Чехия 0:0 Польша
 Словения 1:0 Азербайджан

Группа 6 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Россия 6:0 Босния и Герцеговина
 Исландия 7:0 Грузия
 Россия 21:0 Грузия
 Исландия 5:0 Босния и Герцеговина
 Россия 5:1 Исландия
 Босния и Герцеговина 12:0 Грузия

Группа 7 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Португалия 3:2 Словакия
 Уэльс 2:0 Казахстан
 Словакия 2:0 Казахстан
 Уэльс 2:1 Португалия
 Словакия 2:0 Уэльс
 Португалия 6:0 Казахстан

Группа 8 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Нидерланды 7:0 Македония
 Сербия и Черногория 1:0 Румыния
 Нидерланды 5:1 Румыния
 Сербия и Черногория 3:0 Македония
 Нидерланды 2:0 Сербия и Черногория
 Румыния 1:1 Македония

Группа 9 
 6-10 октября 2005

 Финляндия 14:0 Беларусь
 Украина 3:1 Молдова
 Финляндия 2:0 Молдова
 Украина 3:2 Беларусь
 Финляндия 1:0 Украина
 Беларусь 3:0 Молдова

Группа 10 
 27 сентября — 1 октября 2005

 Норвегия 10:0 Латвия
 Ирландия 7:0 Эстония
 Ирландия 4:0 Латвия
 Норвегия 9:0 Эстония
 Ирландия 2:1 Норвегия
 Эстония 3:1 Латвия

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 25-29 апреля 2006

 Польша 2:0 Сербия и Черногория
 Франция 3:1 Норвегия
 Франция 9:0 Сербия и Черногория
 Норвегия 4:2 Польша
 Франция 2:0 Польша
 Норвегия 7:0 Сербия и Черногория

Группа 2 
 26-30 апреля 2006

 Россия 4:1 Португалия
 Финляндия 2:0 Израиль
 Россия 4:0 Израиль
 Португалия 2:0 Финляндия
 Россия 2:1 Финляндия
 Португалия 2:0 Израиль

Группа 3 
 25-29 апреля 2006

 Италия 3:0 Словакия
 Венгрия 2:1 Нидерланды
 Италия 2:0 Венгрия
 Нидерланды 3:0 Словакия
 Нидерланды 1:0 Италия
 Венгрия 0:0 Словакия

Группа 4 
 25-29 апреля 2006

 Англия 7:1 Исландия
 Дания 7:0 Румыния
 Англия 8:2 Румыния
 Дания 2:1 Исландия
 Дания 2:1 Англия
 Исландия 4:0 Румыния

Группа 5 
 25-29 апреля 2006

 Германия 7:0 Шотландия
 Ирландия 2:0 Словения
 Германия 8:0 Словения
 Шотландия 2:0 Ирландия
 Германия 3:0 Ирландия
 Шотландия 3:0 Словения

Группа 6 
 25-29 апреля 2006

 Швеция 5:0 Греция
 Испания 4:2 Австрия
 Испания 7:0 Греция
 Швеция 4:0 Австрия
 Швеция 3:1 Испания
 Австрия 4:1 Греция

Группа 7 
 25-29 апреля 2006

 Бельгия 2:1 Украина
 Уэльс 2:1 Чехия
 Бельгия 4:1 Уэльс
 Чехия 3:1 Украина
 Бельгия 2:1 Чехия
 Уэльс 1:0 Украина

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2005 год в женском футболе
2006 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет